Lichtenhain může být:

 Lichtenhain (Sebnitz), vesnice, místní část města Sebnitz v Sasku
 německý název osady Světliny v okrese Děčín, která se dělí na dva díly:
 Světliny 1. díl (Lichtenhain 1. díl), část města Varnsdorf
 Světliny 2. díl (Lichtenhain 2. díl), část obce Dolní Podluží
 německý název obce Proruby v okrese Rychnov nad Kněžnou

Externí odkazy